Het ATP-toernooi van Madrid 2010 (met de officiële naam Mutua Madrileña Madrid Open) werd gespeeld van 9 tot en met 16 mei 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen van Caja Mágica in Madrid, Spanje.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Madrid
ATP-toernooi van Madrid